Dwarf Records kan verwijzen naar:

 Dwarf Records (hardcore), een Nederlands platenlabel voor hardcore
 Dwarf Records (België), een Belgisch platenlabel voor jazz en blues